In, a hüvelyk rövidítése
 In, az indium vegyjele